Maria Martinez pode se referir a:

Maria Martinez, artista em cerâmica
María Martínez, esgrimista olímpica.
María Martínez, apresentadora do canal televisivo laSexta
María Isabel Martínez, jogadora espanhola de hóquei em campo.

Desambiguações de antropônimos